Зуза́на Па́улова (, в девичестве — Га́йкова (); ) — чешская кёрлингистка, бронзовый призёр .

В составе смешанной парной сборной Чехии участница  (заняли шестое место).

Достижения 
 : серебро (2006, 2011, 2012, 2019), бронза (2009, 2010, 2015, 2017).
 : серебро (2015), бронза (2009).
 : бронза ().
 : золото (2012, 2013, 2016, 2017, 2019, 2020), серебро (), бронза (2009).
 : серебро ().
 : золото (2011, 2012, 2013), серебро (2009, 2010).

 Приз за спортивное мастерство на чемпионате мира среди юниоров (): .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
В 2018 году вышла замуж за кёрлингиста Томаша Паула, с которым неоднократно играла в смешанной парной команде, сменила фамилию на Паулова.

Примечания

Ссылки 
 
 Paulová (Hájková) Zuzana (CC ZBRASLAV) - Player statistics - Czech Curling Association (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)
 Публикации с тэгом «Zuzana Hájková» на сайте Федерации кёрлинга Чехии 
 Публикации с тэгом «Hájková/Paul» на сайте Федерации кёрлинга Чехии 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года